Мудрос — греческий топоним. Может означать:
 Мудрос — село на Лемносе.
 Мудрос (бухта) — бухта Эгейского моря на Лемносе.

См. также 
 Мудросское перемирие